Форманта может означать:

 Форманта — акустическая характеристика звуков речи.
 Форманта — приборостроительное предприятие в Качканаре.
 Форманта — музыкальный фестиваль, проводившийся в Качканаре в 1980-х — начале 1990-х годов.

См. также 
 Формант